Соревнования по борьбе проводились на пяти летних Универсиадах — в 1973, 1977, 1981, 2005 и 2013 годах.

Призёры соревнований

Мужчины

Греко-римская борьба

До 48 кг

До 52 кг

До 55 кг

До 57 кг

До 60 кг

До 62 кг

До 66 кг

До 68 кг

До 74 кг

До 82 кг

До 84 кг

До 90 кг

До 96 кг

До 100 кг

Свыше 100 кг

До 120 кг

Вольная борьба

До 48 кг

До 52 кг

До 55 кг

До 57 кг

До 60 кг

До 62 кг

До 66 кг

До 68 кг

До 74 кг

До 82 кг

До 84 кг

До 90 кг

До 96 кг

До 100 кг

Свыше 100 кг

До 120 кг

Женщины

Вольная борьба

До 48 кг

До 51 кг

До 55 кг

До 59 кг

До 63 кг

До 67 кг

До 72 кг

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Wrestling - FISU
  (статистика по Универсиадам 1959-2019; на стр. 184 — главка "«Wrestling», «Борьба», в т.ч. с медалистами всех соревнований по борьбе на Универсиадах, включая Москва-1973, о турнире по борьбе на которой в Википедиях ничего нет кроме общего медального зачёта по странам)